Tiffany Anastasia Zahorski (en russe : Тиффани Анастасия Загорски, née le  à Londres), est une patineuse artistique franco-britannique qui concourt pour la Russie en danse sur glace avec Jonathan Guerreiro. Jusqu'en 2014, elle a représenté la France.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Alexis Miart pour la France (3 saisons : 2010-2013)
 Jonathan Guerreiro pour la Russie (8 saisons : 2014-2022)

Notes et références

Liens externes
 

Patineuse artistique française
Patineuse artistique russe
Naissance à Londres
Naissance en août 1994
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018